James Marsh (regisseur) (1963), Brits filmregisseur
 James Marsh (scheikundige) (1794-1846), Brits scheikundige